Такмичења у керлингу на Зимским олимпијским играма 1988. одржана су од 14. до 20. фебруара у Калгарију у Канади као демонстрациони спорт. Такмичење је одржано у хали Макс Бел Арена

Учесници

Жене

Мушкарци

Освајачи медаља

Жене

Мушкарци

Биланс медаља

Спољашње везе 
 Olympic Review - March 1988
 
 

Керлинг на Зимским олимпијским играма